Čchen Tung je čínské jméno vícera lidí:

 Čchen Tung (fotbalista), * 1978 – čínský fotbalista
 Čchen Tung (generál), * 1956 – voják v Čínské lidové republice, zástupce velitele letectva ČLOA
 Čchen Tung (kosmonaut), * 1978 – čínský kosmonaut
 Čchen Tung (spisovatel), ťin-š’ 1529 – čínský spisovatel mingské doby, jeden z osmi talentů éry Ťia-ťing 
 Čchen Tung – rodné jméno čínské herečky Michelle Bai (* 1986)